Эта статья о транспорте в Петах-Тикве, Израиль.

Дороги 
Город Петах-Тиква связан с другими городами и регионами Израиля четырьмя автомагистралями — шоссе 4 (т. н. шоссе Геа), шоссе 5, шоссе 40 и шоссе 471 (т. н. шоссе Маккабит, открытое в ноябре 2007 года). Шоссе 4 и 5 — это автострады, проходящие через город Петах-Тиква. Дорога 483 соединяет Петах-Тикву и расположенный неподалеку город Рош-ха-Аин, а дорога 4713 соединяет её с посёлком (мошавом) Кфар-Сиркин

Ещё одна важная транспортная артерия города — проспект Жаботинского (дорога 481), соединяющий Петах-Тикву с Бней-Браком, Рамат-Ганом и Тель-Авивом. Это одна из самых загруженных дорог в Израиле. Ведущееся сейчас строительство тель-авивского метро проходит вдоль этой трассы.

Железные дороги 
В Петах-Тикве есть две железнодорожные станции — Сгула (расположена вблизи развязки Ха-Яркон в отдалении от жилых массивов города) и Кирьят-Арье. Обе эти ж/д станции располагаются поблизости от городских промзон и, главным образом, обслуживают жителей других городов, приезжающих в Петах-Тикву на работу.

В прошлом и сам город Петах-Тиква был связан ж/д веткой с Тель-Авивом. Станция располагалась в непосредственной близости к городским кварталам. Успех проекта центрального железнодорожного вокзала в другом крупном городе Израиля — Беэр-Шеве — вдохновил планировщиков на разработку проекта железнодорожного вокзала рядом с центральной автостанцией Петах-Тиквы. Осуществить проект предлагалось на второй стадии программы расширения сети израильских железных дорог (после 2013 года). Однако проект был заморожен из-за сопротивления местного населения.
 
Петах-Тиква
Транспорт по городам Израиля
Страницы с непроверенными переводами